Rainbow Bridge, 798 m hosszú függőhíd Tokióban, Japánban
Rainbow Bridge, Utah államban (Amerikai Egyesült Államok) található természetes híd
Rainbow Bridge, Mitch Mitchell angol zenész posztumusz albuma